– żeńskie imię japońskie. Oznacza ono światło lub blask.

Znane osoby 
 Hikari Ishida (ひかり), japońska aktorka
 Hikari Mitsushima (ひかり), japońska aktorka
 Hikari Tachibana (ひかり), japońska seiyū
 Hikari Ōe (光), japońska kompozytorka
 Hikari Ōta (光), japońska aktorka komediowa
 Hikari Kiyama (光), japońska kompozytorka

Postacie fikcyjne 
 Hikari Kamijō (光), główna bohaterka anime Hikari no Densetsu
 Hikari Kamiya (ヒカリ), bohaterka dwóch pierwszych sezonów mangi i anime Digimon Adventure i Digimon Adventure 02
 Hikari Kūjō (ひかり) / Shiny Luminous, jedna z głównych bohaterek anime Futari wa Pretty Cure Max Heart
 Hikari Hanazono (光), bohaterka mangi i anime Special A
 Hikari Hayashi (光理), postać z mangi Full Moon o sagashite
 Hikari Horaki (ヒカリ), postać z mangi i anime Neon Genesis Evangelion
 Hikari Konohana (光莉), bohaterka anime Strawberry Panic!
 Hikari Kuroda (光), bohaterka serii School Days

Inne 
  – miasto
  – siódmy singel zespołu Kalafina
 Hikari - jeden z pociągów Shinkansen
 Hikaru

Przypisy 

Żeńskie imiona japońskie